Cette liste reprend les 649 joueurs de football qui ont évolué au Sporting Charleroi depuis la fondation du club.

Date de mise à jour des joueurs :  et de leurs statistiques :

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z 

Zorgane adem

Sources 
  Liste des joueurs du Sporting Charleroi sur WorldFootball

Charleroi, Sporting
Royal Charleroi SC